I The Mission, gruppo musicale gothic rock britannico, hanno pubblicato numerosi EP nel corso della loro carriera.

Di seguito è stata riportata una lista in ordine cronologico dei loro EP:

I (Serpents Kiss) 

I è il primo EP della band. Pubblicato anche in versione singolo contenente solamente due tracce.

Tracce

Versione Standard

Singolo

Formazione
Wayne Hussey – voce, chitarra
Simon Hinkler – chitarra
Craig Adams – basso
Mick Brown – batteria

II (Like A Hurricane) 

II è il secondo EP della band. Pubblicato anche in edizione limitata e in versione singolo contenente solamente due tracce.

Tracce

Versione Standard

Limited Edition

Singolo

Formazione
Wayne Hussey –  voce, chitarra
Simon Hinkler – chitarra
Craig Adams – basso
Mick Brown – batteria

III (Stay With Me) 

III è il terzo EP della band. Pubblicato anche in versione singolo contenente solamente due tracce.

Tracce

Versione Standard

Singolo

Formazione
Wayne Hussey –  voce, chitarra
Simon Hinkler – chitarra
Craig Adams – basso
Mick Brown – batteria

IV (Wasteland) 

IV è il quarto EP della band. Fuori dall'Europa pubblicato con il solo titolo Wasteland, anche in edizione limitata e in versione singolo contenente solamente due tracce.

Tracce

Versione Standard

Limited Edition

Singolo

Anniversary Mix

CD VIDEO

Formazione
Wayne Hussey –  voce, chitarra
Simon Hinkler – chitarra
Craig Adams – basso
Mick Brown – batteria

V (Severina) 

V è il quinto EP della band. Fuori dall'Europa pubblicato con il solo titolo Severina, anche in edizione limitata e in versione singolo contenente solamente due tracce.

Tracce

Versione Standard

Limited Edition

Singolo

Cassette Version

Formazione
Wayne Hussey –  voce, chitarra
Simon Hinkler – chitarra
Craig Adams – basso
Mick Brown – batteria

Voci correlate 
 The Mission
 Discografia dei Mission
 The First Chapter

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

The Mission